Mastic steht für:

 den Familiennamen von Marek Mastič
 Mastix